Celio est un prénom italien, également patronyme, et aussi un toponyme .

Prénom

Patronyme

Enrico Celio (1889-1980), homme politique suisse
Elton Divino Celio (né en 1987), footballeur brésilien
Gaspare Celio (1571-1640), peintre italien
Nello Celio (1914-1995), homme politique suisse

Toponyme
 En Italie :
 Cælius ( Celio), l'une des sept collines de Rome
 Celio, l'une des Rioni de Rome
 Celio, une zone urbaine de Rome

Entreprise
Celio, marque française de prêt-à-porter masculin
Patronyme italien
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme